Даглас се може односити на:
 Даглас (острво Мен), главни град острва Мен
 Даглас (Алабама), град у Алабами
 Даглас (Аризона), град у Аризони
 Даглас (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Даглас (Вајоминг), град је у америчкој савезној држави Вајоминг
 Даглас (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Даглас (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Даглас (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Даглас (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Даглас (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Даглас Хилс (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Даглас (острво), острво САД

Особе 
 Арчибалд Даглас
 Вилијам Даглас
 Вилијам Х. Даглас, амерички конгресмен из Њујорка
 Кирк Даглас, амерички глумац
 Мајкл Даглас, амерички глумац
 Мелвин Даглас, амерички глумац
 Мери Даглас, британски антрополог
 Џон Даглас, енглески архитекта